Ско́тто () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Скотто — генуэзский трубадур 13 века
 Скотто, Артуро (Arturo Scotto, род. 1978) — итальянский политик
 Скотто, Винсент (Vincent Scotto, 1874–1952) — французский композитор
 Скотто, Дарио (Darío Scotto, род. 1969) — аргентинский футболист
 Скотто, Джованна (Giovanna Scotto, Giovanna Margherita Piana-Canova, 1895–1985) — итальянская  актриса театра и кино.
 Скотто, Дэниел (Daniel Scotto) — американский финансовый аналитик
 Скотто, Каролина (Carolina Scotto, род. 1958) — профессор истории и доктор философии в Аргентине
 Скотто, Обри (Aubrey Scotto, 1895–1953) — американский кинорежиссёр 
 Скотто, Пино (Pino Scotto, Giuseppe Scotto Di Carlo, род. 1949) — итальянский певец и комментатор
 Скотто, Рената (род. 1934) — итальянская оперная певица (сопрано), театральный режиссёр.
 Скотто, Розанна (Rosanna Scotto, род. 1958) — американская ведущая теленовостей.
 Скотто, Тибо (Thibault Scotto Di Porfirio, род. 1978) — французский футболист, чемпион Франции 2009 года в составе клуба «Истр»
 Скотто, Эмилио (род. 1956) — аргентинский путешественник и рекордсмен.
 Скотто — знаменитое семейство нотопечатников в Венеции эпохи Возрождения, а именно:
 Октавиан (ум. 1498) — первый из итальянцев печатал сборники месс с нотами
 Оттавиано  
 Джироламо (Girolamo Scotto)